

Astronomia
3383 Koyama – asteroide della fascia principale

Personaggi fittizi
Misae Koyama – personaggio di Crayon Shin-chan

Persone
Keiichirō Koyama – cantante e attore giapponese
Mami Koyama – doppiatrice giapponese
Rikiya Koyama – doppiatore e attore giapponese
Shigeru Kôyama – attore giapponese
Takao Koyama – sceneggiatore giapponese
Tomoyoshi Koyama – pilota motociclistico giapponese
Yuka Koyama – doppiatrice giapponese